Pailin kan syfta på:

Geografi

Kambodja 

 Pailin (provinshuvudstad), 
 Pailin, provins, 

Robotskapade Kambodjaförgreningar